Ио́сиф Абра́мович Шу́льман (1912—1990) — советский, белорусский режиссёр документальных, научно-популярных и видовых фильмов. Заслуженный деятель искусств БССР (1964). Член ВКП(б) с 1940 года.

Биография 
С 1930 года после окончания Могилёвского педагогического техникума работал учителем в деревне Милашевка Могилёвской области. В 1936 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа и стал режиссёром киностудии «Советская Беларусь» (ныне «Беларусьфильм»). Во время Великой Отечественной войны служил штурманом и стрелком в ВВС. 24 октября 1941 года тяжело ранен.

В 1980 году его сын эмигрировал в Канаду. Для властей это было предательством. Его вызвали в ЦК, лишили всех званий и регалий и запретили заниматься своей профессией. Ему рекомендовали не общаться с сыном.

Он эмигрировал из СССР, уехал в Австралию с семьёй дочери, где и прошли его последние годы.

Награды 
 заслуженный деятель искусств БССР (1964).
 орден Отечественной войны I степени (13.6.1945)
 орден Красной Звезды (31.12.1942)
 медаль «За отвагу» (22.11.1942)

Фильмография 
  — Новый Минск (короткометражный)
  — Зелёные огни (совместно с С. И. Сплошновым)
 1958 — Счастье надо беречь
 1959 — Строгая женщина
  — Человек не сдаётся
  — Криницы
  — Чужое имя
 1967 — И никто другой
  — Нечаянная любовь
  — Парашюты на деревьях ''(телевизионный)
  — Всего одна ночь
 1978 — Встреча в конце зимы

Примечания

Ссылки 
 Иосиф Абрамович Шульман на сайте компании «Беларусьфильм».
 

Члены Союза кинематографистов СССР
Члены Союза кинематографистов БССР
Члены КПСС
Выпускники ВГИКа
Персоналии:Беларусьфильм
Заслуженные деятели искусств Белорусской ССР